El término Saint-Savin puede referirse a:

 Saint-Savin, comuna francesa de la Gironda.
 Saint-Savin, comuna francesa de Isère.
 Saint-Savin, comuna francesa de los Altos Pirineos.
 Saint-Savin, comuna francesa de la Vienne.